Панда́н:
 Пандан () — название парных предметов.
 Пандан () — род тропических растений.
 Пандан — остров, в составе Филиппин (). Курорт.
 Пандан — город в Индонезии, административный центр округа Центральное Тапанули провинции Северная Суматра.

См. также 
 Панда

Примечания